Oreosomatidae är en familj av fiskar. Oreosomatidae ingår i ordningen sanktpersfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oreosomatidae 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskartade fiskar
Oreosomatidae